Хильдеберт (Одеберт; , ; умер между 14 мая 904 и 1 мая 914) — виконт Лиможа.

Биография 
Вероятно, Хильдеберт был братом первого лиможского виконта (с 888 года) Фуше (Фульхерия), если тот действительно существовал.

Упоминается в современных ему документах: в 876 году (когда получил от короля Западно-Франкского государства Карла II Лысого какие-то земли в лен), в 883 году (вместе с женой), 14 мая 904 года (под именем Альдеберт) и посмертно 1 мая 914 года (в нем в первый раз назван виконтом).

Первая жена — Адальтруда (упоминается в 883), дочь графа . От неё дети:
 Хильдегер (умер в 943/947), виконт Лиможа
 Фуше (Фульхерий), считается родоначальником виконтов Сегюр
 Герард (Жерар) — вероятно, умер в молодом возрасте
 Альтруда, муж — Эбль де Туар.

Вторая жена — Деда (умерла после 920), происхождение не выяснено. От неё дети:
 Эли
 Хильдеберт, аббат монастыря Сент-Этьен в Лиможе.

Литература 
 François Marvaud, Histoire des vicomtes et de la vicomté de Limoges, 2 volumes, 1873 ; réimprimé, Éditions des Régionalismes, 2013. ISBN 9782824001418
 Vincent Roblin. Recueil des actes des vicomtes de Limoges, Xe-XIVe siècle
 Histoire du Limousin et de la Marche, Том 1. René Morichon R. Dessagne, 1972

Ссылки 
 Limousin

Умершие в X веке
Виконты Лиможа
Виконты Франции X века
Персоналии Западно-Франкского королевства X века